Boci, szarvasmarha (főleg tehén vagy borjú) a gyermeknyelvben
 Boci, magyar csokoládémárka
 Boci, magyar sajtmárka